Coppa Italia 2012 – torneo di canoa polo maschile
 Coppa Italia 2012 – torneo di canoa polo under 21 femminile e juniores
 Coppa Italia 2012 – torneo di pallacanestro femminile